El carboner o el carboner densifoli (Russula densifolia) és una espècie de bolet pertanyent a la família de les russulàcies. Es desenvolupa en terrenys secs i àcids, des de la terra baixa fins a la muntanya mitjana (entre 0-725 m d'altitud) i associat amb coníferes i caducifolis.
Fructifica poc després de les pluges de la tardor.
No és comestible, ja que té un valor culinari pobre.

Morfologia 
El barret adult fa entre 7 i 13 cm d'ample, convex de jove i, sovint, ondulat. És de color blanquinós i va adquirint zones marrons, olivàcies o negroses amb el temps. L'himeni està disposat en làmines adnates que, de vegades, aparenten ser decurrents, denses (d'ací ve el seu nom científic -R. densifolia-), blanques amb algun reflex glauc o crema, una mica tacades de gris a vegades. El peu fa entre 1,5-9 cm de llarg i 1-3,5 cm de gruix, és dur i massís, blanc amb zones brutes marronoses o negroses. La carn és de sabor suau, gairebé dolç, suaument coent a les làmines i que vira de color clarament a rosa vermellós abans d'ennegrir-se intensament. Les espores mesuren 7,0-9,5 x 5,5-7,0 micres i són de color blanc.

Referències

Bibliografia 
 Shaffer, R.L., 1962 The subsection Compactae of Russula. Brittonia 14: 254-284.
 Thiers, H.D., 1997 The Agaricales (Gilled Fungi) of California. 9. Russulaceae I. Russula. Mad River Press: Eureka (Califòrnia), 158 p.

Enllaços externs 

 Catalogue of Life 
 CalPhotos 
 Species Fungorum 
 Sociedad Micológica Errotari 

Russula